Куба може да се отнася за:
 Куба, латиноамериканска островна държава на Карибите
 Куба, град в Азърбайджан, център на историческата област Куба, известен с работилниците си за килими, център на Кубинското ханство от средата на 18 век до 1806 г.
 Куба, бивше африканско царство в пределите на сегашно Конго
 Куба, жилищен комлекс в Хасково